MFT est un sigle.

 En informatique
 Chez Microsoft
 Master File Table, un élément du système de fichiers NTFS
 Media Foundation Transform (un Framework multimédia)
 Multiprogramming with a Fixed number of Tasks, sur les mainframe OS/360 d'IBM
 , un système logiciel de transfert de fichier sécurisé et managé
 Mean Field Annealing, voir réseau de neurones
 Made For Thunes, un dérivé du Made For Ads/Adsense (MFA), désignant un site spécialement (et quasi exclusivement) conçu pour être positionné par SEO (Optimisation pour les moteurs de recherche) dans les premiers résultats de recherche pour un ou plusieurs mots-clés, et rapporter de l'argent à son créateur (un Black hat ou plus rarement White hat)
 Micro Four Third, un standard pour appareils photo hybride
 Marteaux Fond de Trou, voir forage
 Marker-Free Transgenic, en biologie, voir riz
 En plongée
 FFESSM
 Manuel de Formation Technique : Il est le référentiel des brevets et qualifications de la Commission Technique Nationale (CTN) de la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins (FFESSM). Pour chaque certification (brevet ou qualification), le MFT définit le profil, les aptitudes et les prérogatives du niveau, l’organisation et le déroulement du cursus de formation, la liste des épreuves, leurs critères d’évaluation et de réussites
 Le nom italien du mouvement féministe suisse Movimento Femminista Ticinese

Sigle de 3 caractères